Алекса́ндр Мансу́ров:
 Мансуров, Александр Михайлович  (1800 — не ранее 1825) — русский поэт и переводчик.